Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1996. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in dvajsetih za ženske med 26. julijem in 4. avgustom 1996 v Atlanti, udeležilo se jih je 2053 atletov iz 191-ih držav. Brigita Bukovec je z drugim mestom v teku na 100 m z ovirami osvojila prvo olimpijsko medaljo v atletiki za Slovenijo.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 
 Uradni rezultati 

1996
Športi Poletnih olimpijskih iger 1996